Skeid Fotball é uma equipa que foi fundada em 1915 e joga no Campeonato Norueguês de Futebol. Tem como presidente Helge Vilhelmsen. Os seus jogos em casa fazem-se no Bislett Stadion.

Clubes de futebol da Noruega
Clubes de futebol fundados em 1915